Tvärbanan — линия скоростного трамвая в трамвайной системе Стокгольма. Имеет № 22 (L22). Это самая новая и современная трамвайная линия, в отличие от трёх остальных линий. Открыта 25 августа 2000 года. Слово Tvärbanan на шведском языке означает поперечная дорога.

Характеристики и особенности 
При создании этой примечательной линии были задействованы практически все возможные варианты прокладки железной дороги по городу: тоннели, эстакады, выделенные и совмещенные пути, подъездные железнодорожные пути, коридор вместе с наземным перегоном метро.

Линия хордовая, обслуживает окраинные районы, соединяя их со станциями метро, где можно пересесть и для поездки в центр. Транзитное значение линии, вероятно, более важное, чем подвозящее, так как она соединяет несколько линий метро между собой и может разгрузить узкое место метро, узел T-Centralen, в котором сходятся все линии.

Изначально линия начиналась на станции Alvik, вместе с другой линией скоростного трамвая Nockebybanan, у которого станция совмещена с кросс-платформенной пересадкой, а у Tvarbanan своя станция внизу под эстакадой с удобным переходом к метро с эскалаторами и лифтами. На самой станции Tvarbanan организован свободный доступ, без турникетов, которые есть на переходе к станции метро. Впоследствии линия была продлена на север вплоть до района Solna.

Также затурникетной зоны нет ни одной другой из четырёх станций Tvarbanan, где есть пересадки на станции метро. Билеты в трамвае продаёт кондуктор.

На линии используются составы из двух сочленённых вагонов.

История 
Проект разработан в 1998 году, когда возникла потребность разгрузить центральный узел метро T-Centralen и связать районы окраин Стокгольма минуя центр. Строительство было начато в конце 1998 года. Первый участок от Lijeholmen до Gullmarsplan построен в 2000 году. Через несколько месяцев линия была продлена участком от Lijeholmen до Alvik. В 2002 году построен новый участок от Gullmarsplan до Sickla Udde.
Четвёртый участок от Alvik до Solna Centrum сдан 28 октября 2013 года. 18 августа 2014 года сдан в эксплуатацию новый участок от Solna Centrum до Solna Station, на которой можно пересесть на пригородные электропоезда.

История участков

Вагоны 
Эксплуатируются две модели трамвайных вагонов.

Станции

Действующие станции 
Работают 25 станций, в том числе 6 станций с пересадкой на метро и 4 станции с пересадкой на пригородную железную дорогу.

Галерея

См. также 
 Общественный транспорт Стокгольма

Ссылки 
 О линии
 Галерея линии

Транспорт Стокгольма
Легкорельсовый транспорт
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2000 году
Трамвайные системы Швеции
Появились в 2000 году в Швеции